Kozino – wieś w zachodniej Rosji, centrum administracyjne sielsowietu kozińskiego w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Kozino – wieś w Rosji, w wołoscie Michajłowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim
 Kozino – wieś w Rosji, w wołoscie Samołukowskaja (osiedle wiejskie) rejonu łokniańskiego w obwodzie pskowskim